Piélagos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Miguel de Piélagos, ort, Durango, Otáez,

Spanien 

 Piélagos (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar